Села:
 Дем'янці — Київська область, Бориспільський район
 Дем'янці — Полтавська область, Полтавський район